Atribut (z lat. ad-tribuere, přidělovat, připisovat, přisuzovat) je rozlišovací rys, podstatná vlastnost nějakého objektu.

 v obecném užití charakteristická vlastnost,
 v exaktní vědě (Isaac Newton) elementární měřitelný zástupce reálného světa a zároveň entita světa exaktního (veličina, parametr), 
 v gramatice přívlastek, 
 symbol nebo emblém držitele úřadu (např. rektorské žezlo, královská koruna),
 v ikonografii rozlišovací znak významné postavy, např. světce (korouhev sv. Václava), viz Atribut,
 v informatice:
 dodatečná, obvykle jednobitová (příznak) informace připojená k souboru v souborovém systému (tzv. atribut souboru),
 šířeji informace připojená k entitě v čemkoli-jakémkoli kontextu, např. atributová gramatika,
 člen třídy v objektově orientovaném programování,
 sloupec hodnot v tabulce určité relační databáze,
 pojmenovaná datová položka vnořená do značky, typicky ve značkovacích jazycích rodiny SGML-XML-HTML.

Externí odkazy